Площадь Данте:
  — площадь в Вероне
  — площадь в Генуе
  — площадь в Гроссето
  — площадь в Катании
 Площадь Данте — площадь в Неаполе
  — площадь в Пизе
  — площадь в Риме